Sicarius thomisoides – nazwa S. terrosus została w 2017 roku synonimem S. thomisoides
 Sicarius levii – do 2017 gatunek ten w licznych publikacjach omawiany był pod nazwą S. terrosus